Colquitt kan syfta på:

Colquitt, Georgia

Personer
Alfred H. Colquitt
Oscar Branch Colquitt
Walter T. Colquitt

Se även
Colquitt County